Les Texans de Dallas (en anglais : Dallas Texans) furent le nom de trois équipes de football américain, deux équipes de hockey sur glace, et un club de football.

Football américain 
 Texans de Dallas (NFL), une ancienne franchise de la National Football League fondée en 1952
 Texans de Dallas (AFL), ancien nom des Chiefs de Kansas City de 1960 à 1962
 Texans de Dallas (Arena), une ancienne franchise de l'Arena Football League fondée en 1990

Hockey sur glace 
 Texans de Dallas (hockey sur glace), une ancienne franchise de l'Association américaine de hockey et de la United States Hockey League

Football 
 Texans de Dallas, club de football amateur, connu pour la production de Clint Dempsey, Lee Nguyen, Ramón Núñez, entre autres.